Kevin Haskins
Dick Haskins
Charles H. Haskins
Charles Haskins Townsend
Haskins (Ohio)

Desambiguação